Thomas Stanley, I conte di Derby (1435-1504) – nobile inglese
 Thomas Stanley (1625-1678) – scrittore e traduttore inglese
 Thomas Stanley (n. 1996) – attore statunitense

 Thomas Bahnson Stanley – politico statunitense